Ел Идеал има више значења:

 Ел Идеал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Идеал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику